Беженар Георгій Дмитрович — український педагог. Заслужений працівник освіти України (2007).

Біографія 

1992 закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, історичний факультет; 2000 — Національний Технічний університет України «КПІ», юридичний факультет.

У 1992 році — вчитель історії СЗШ № 24 м. Києва, згодом — заступник директора цієї ж школи, з 2001 р. директор Слов'янської гімназії м. Києва. За високі досягнуті показники в організації навчально-виховного процесу Слов'янська гімназія в 2005 та 2008 роках нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України і ЦК Профспілки працівників освіти і науки, акредитована Асоційованою школою ЮНЕСКО. У 2006 році навчальний заклад пройшов державну атестацію з відзнакою, у 2010 році Слов'янська гімназія за високий рівень організації навчально-виховного процесу отримала Міжнародний Диплом Якості.

Творчий доробок 

Георгій Дмитрович є укладачем багатьох авторських та варіативних програм з історії, юридичних дисциплін, має науковий ступінь кандидата наук, вийшло з друку більше сорока наукових та науково-методичних праць і посібників для середньої і вищої школи.

У 2009 році обраний академіком Міжнародної Академії безпеки, екології та здоров'я. Учасник міжнародних семінарів, конференцій з зазначеної теми у Польщі, Сербії, Франції, Німеччині, двічі проходив курс фахової підготовки в Центрі громадянської освіти Німеччини та структурах Ради Європи у Страсбурзі.

Нагороди 

Нагороджений багатьма державними та відомчими відзнаками, численними Подяками зарубіжних освітянських установ та міжнародних інституцій: грамоти Шевченківського (1999) та Дарницького РУО (2002) м. Києва, ГУОН КМДА (2003), МОН України (2003), Подяки ГУОН КМДА (2007), Дарницької районної Ради (2004, 2005), Почесна Грамота Київського міського Голови (2004), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2003), медаль «Василь Сухомлинський» (2007), Заслужений працівник освіти України (2007), орден святих «Кирила і Мефодія» (2009), Диплом переможця Всеукраїнського освітянського конкурсу «Модель сучасного навчального закладу»(2010), нагрудний знак «Знак Пошани» Київського міського голови (2010), Диплом переможця Міжнародного Академічного Рейтингу у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм» (2010), Почесна відзнака «Трудова слава» (2010), переможець районного конкурсу «Дарничанин року» (2010).

Джерела 
 http://www.byut-kiev.com/darn/bezhenar-georgj-dmitrovich
 http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/352641.html 
 http://slovyanka.kiev.ua/index.php?do=static&page=administration 

Відмінники освіти України
Українські педагоги
Нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»
Педагоги Києва
Педагоги XX століття
Педагоги XXI століття